Хомутовка — топоним:

 Хомутовка — деревня в Бижбулякском районе Башкортостана.
 Хомутовка — село в Борисовском районе Белгородской области.
 Хомутовка — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Хомутовка — село в Грибановском районе Воронежской области.
 Хомутовка — посёлок городского типа, административный центр Хомутовского района Курской области.
 Хомутовка — деревня в составе города Первоуральск Свердловской области.
 Хомутовка — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Хомутовка — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Хомутовка — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.

Реки 
 Хомутовка — название верхнего течения реки Жезлянки в Московской области.
 Хомутовка (приток Бузулука)
 Хомутовка (приток Мрассу)
 Хомутовка (приток Сусуи)
 Хомутовка (приток Усмани)

См. также 
 Хомутовка — название участка русла реки Пыранка в верхнем течении.